Deze pagina geeft informatie en diverse statistieken van voetbalclub FC Dordrecht in het seizoen 2011/12.

Selectie

Technische staf

Nieuwe spelers

Vertrokken spelers

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Externe links 
 Officiële site
 Jupiler League teampagina

Dordrecht
 2011/12